

Culture et société 
 Le diocèse de Séez est un diocèse français dont l'évêché se trouve à Sées (Orne, région Normandie).

Toponyme

France 
 Séez, une commune de la Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Séez, ancien nom de Sées, une commune de l'Orne (région Normandie) ;
 Nagel-Séez-Mesnil (anciennement Séez-Mesnil), une commune de l'Eure (région Normandie) ;

Suisse 
 la Seez, une rivière qui prend sa source dans les Alpes glaronaises et se jette dans le lac de Walenstadt.